Marka steht für:
 Marka (Fluss), einen Quellflusses der Sagter Ems im Grenzgebiet der Landkreise Emsland und Cloppenburg
 Saskia Marka (* 1975), deutsche Filmtiteldesignerin
 Sebastian Marka (* 1978), deutscher Regisseur und Filmeditor
 eine Hafenstadt im Süden Somalias, siehe Merka
 die Währungseinheit Konvertible Mark in Bosnien und Herzegowina
 Marka (Sprache), eine Manding-Sprache Westafrikas
 Marka (Malawi), eine grenznahe Ortschaft in Malawi
 Merka, eine Hafenstadt im Süden Somalias, auf somalisch Marka genannt
 Marka (Oslo), das weitgehend naturbelassene Waldgebiet um Oslo

Siehe auch:
 Markka
 Marca (Begriffsklärung)